Олимпийская сборная Бразилии по футболу () — команда, представляющая Бразилию на Олимпийских и Панамериканских играх в дисциплине «Футбол». В заявку сборной могут включаться игроки не старше 23 лет, за исключением трёх футболистов, которые могут быть старше этого возраста.

История

Статистика выступлений

Награды 

Летние Олимпийские игры
  — 2016, 2020
  — 1984, 1988, 2012
  — 1996, 2008
 Четвертое место — 1976

Панамериканские игры
  — 1963, 1975, 1979, 1987
  — 1959, 2003
  — 1983, 2015

Отборочный олимпийский турнир (КОНМЕБОЛ)
 Победитель — 1968, 1971, 1976, 1984, 1987, 1996, 2000

Текущий состав сборной 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры 2020 в Японии. По правилам в заявку могут быть включены 3 игрока старше 23 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола 

Бразилия на Олимпийских играх
Бразилия
Сборная Бразилии по футболу